Giżynek – część Stargardu
2 miejscowości w Polsce: 
 Giżynek – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. rypińskim, w gminie Brzuze 
 Giżynek – wieś w woj. mazowieckim, w pow. mławskim, w gminie Strzegowo